Mirko Primc (Zagreb, 1948.), hrvatski matematičar, član suradnik HAZU od 2016. godine. Jedan je od vodećih stručnjaka u svijetu za primjene teorije reprezentacija Liejevih algebri u kombinatorici.

Životopis 
Rođen je 1948. u Zagrebu. Sada je redoviti profesor u trajnom zvanju na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Bio je gostujući član, odnosno gostujući profesor tri puta po godinu dana u vodećim svjetskim matematičkim centrima, i to na Institutu za napredno istraživanje (Institute for Advanced Study) u Princetonu, na Institutu za matematička istraživanja (Mathematical Sciences Research Institute) u Berkeleyu i na Sveučilištu u Lundu (University of Lund). Dobitnik je Nagrade Ruđer Bošković i Nagrade HAZU. Obavljao je brojne važne funkcije. edan je od vodećih stručnjaka u svijetu za primjene teorije reprezentacija Liejevih algebri u kombinatorici. Njegova otkrića daju teorijska objašnjenja i sustavan način dobivanja novih kombinatornih identiteta, kakve je prvi proučavao veliki indijski matematičar Srinivasa Ramanujan. Ta iznimno složena matematička otkrića važna su i s gledišta teorijske fizike. Rezultati profesora Primca objavljeni su u vrlo opsežnim radovima koji su publicirani u nekim od najuglednijih matematičkih časopisa i serija. On je u hrvatskoj sredini formirao školu iz Liejevih algebri i njihove primjene u kombinatorici i teorijskoj fizici. Od njegova izbora za člana suradnika pod njegovim je vodstvom obranjeno pet doktorskih disertacija.

Izvori 

Hrvatski matematičari
Životopisi, Zagreb
Dobitnici_nagrade_HAZU